Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dzielnica Lublina
 Love Sen-C Music – lubelski sound system
 L.S.M. – płyta Juniora Stressa